León Gregorio Wurman Shapiro (Santiago, 28 de enero de 1954), es un ingeniero civil chileno de origen judío. Es uno de los fundadores de la cadena de multi-tiendas Dijon.

Biografía 
Hijo de Salo Wurman Goltz y Sonia Schapiro Epstein. Estudió en el Instituto Hebreo hasta sexto de Humanidades. Ingresó a la Universidad Católica a la carrera de Ingeniería Civil. Sus estudios los adelanta y termina la carrera en 4 años y medio. Paralelamente es profesor el último año. Se gana la "Beca de la Reina" junto al rector de Ingeniería, una beca que era exclusivamente para los profesores.

Obtiene beca en Inglaterra donde finaliza un magíster, y viaja por seis meses a Suiza y seis meses a Alemania para realizar cursos de perfeccionamiento. Esto será entre los años 1975 y 1976.

Posteriormente vuelve a Chile y después se traslada a Australia. Ocuparía un cargo al que había postulado desde Inglaterra, para ser el gerente general de La Lana Mundial, empresa perteneciente al Instituto de la Lana, con sede en Australia.

Su padre, Salo Wurman, esperaba que se quedara en Chile y se hiciera cargo de una hilandería junto al hijo de uno de sus socios y en su ausencia había importado maquinaria computarizada desde Alemania y Suiza. León finalmente desiste del cargo en Australia y se queda junto a su padre, creando la fábrica Armony.

Al mismo tiempo, para retribuir la beca recibida por la universidad, se dedicó a dar charlas universitarias, donde contaba sus experiencias.

Junto a su padre fueron los primeros importadores de China, Corea y Taiwán. Crearán Dijon, que llegaría a tener 76 locales en todo Chile. Esta empresa se forma como una sociedad de hijos y primos. En ella desarrollará y aplicará sus conocimientos y aprendizaje acumulado en sus viajes realizados al extranjero. El objetivo de Dijon era hacer un vestuario acorde a las necesidades de los chilenos, de acuerdo al gusto, tallaje que incentive el consumo y ser un 25% más económico que la competencia. De China, Taiwán y Corea, reciben premios y galvanos de reconocimiento, por ser pioneros en traer a Chile la tecnología asiática. 

Si en esa época el referente era Pierre Cardin, Dijon debía salir al mercado asemejándose con diseños de buena calidad, accesibles al mercado de todo Chile y cambiar el concepto de que no se pudieran adquirir en Chile productos de alta calidad.

Los diseños y colores eran producto de cuanto León había captado en su memoria de cuanto había visto en Inglaterra. Todo cuanto diseñaban era considerado de avanzada para Chile, podían identificar qué colores, materiales y diseños se usarían en el largo plazo y esa fue una gran ventaja por sobre los competidores.

Una lección importante que rescate de mi padre es una que nos inculcaron desde muy pequeños: la acción social y ayuda al prójimo sintetizados en la siguiente frase:

Referencias 

Empresarios de Chile
Alumnado del Instituto Hebreo Dr Chaim Weizmann
Judíos de Chile